Comme sur des roulettes peut désigner :
 Comme sur des roulettes (1977), film de Nina Companeez
 Comme sur des roulettes (1994),  bande dessinée de la serie Cédric dessinée par laudec et scenarisée par Cauvin.
 Comme sur des roulettes (2005),  téléfilm de Jean-Paul Lilienfeld